Аллсвенскан 2000 () — 76-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 8 апреля 2000 года и закончился 4 ноября 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

2000
Швеция
Спорт в Швеции в 2000 году